Název Šanov má více míst:
 Šanov (okres Rakovník) – obec v okrese Rakovník
 Šanov (okres Zlín) – obec v okrese Zlín
 Šanov (okres Znojmo) – obec v okrese Znojmo
 Šanov (Červená Voda), část obce Červená Voda v okrese Ústí nad Orlicí
 Šanov (Teplice), Lázně Šanov, – základní sídelní jednotka v místní částí Teplice okresního města Teplice
 Šanov 1, Starý Šanov, Lázně Šanov
 Šanov 2, Nový Šanov, sídliště v Teplicích

Jiné významy 
 Šanov 1 (hudební skupina) – teplická hudební skupina

Externí odkazy